Kanowit (district), een district in de Maleisische deelstaat Sarawak
 Kanowit (stad), de hoofdplaats van dat district
 Kanowit (dialect), een dialect van het Kanowit-Tanjong-Melanau, gesproken in dat district